Araguaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraguaçu Paulista (ort), São Paulo, 
 Araguaçu (kommun i Brasilien), Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar